José Cabral ist der Name folgender Personen:

* José Carlos Brandão Cabral (* 1963), brasilianischer Geistlicher, Bischof von São João da Boa Vista
 José Curry da Câmara Cabral (1844–1920), portugiesischer Arzt